New Morning – album di Bob Dylan
New Morning – album degli Alpha Rev
New Morning – album di Misia